Клавдия Давыдовна Емельянова-Щукина (1911—1983) — стерженщица литейного цеха Московского автомобильного завода имени И. А. Лихачёва. Герой Социалистического Труда (1960).

Биография 
Клавдия Емельянова родилась в 1911 году в деревне Татищево Рязанской губернии (ныне в Чаплыгинском районе Липецкой области) в бедной крестьянской семье. Её отец Давыд Емельянов умер в 1914 году. Мать Клавдии, чтобы содержать малолетних детей, батрачила и работала поденщицей. Однако средств всё равно не хватало, и она отправила семилетнюю Клавдию работать нянькой. В 1925 году её привезли в Москву, где она стала работать нянькой в одной из семей в Зарядье. Вскоре к ней переехала мать и устроилась няней в больницу. Клавдия же стала работать прислугой в семье врача этой больницы. В возрасте 16 лет она вышла замуж за Василия Максимовича Щукина, рабочего-текстильщика с подмосковной суконной фабрики имени Я. М. Свердлова. Клавдия стала домохозяйкой, вскоре у них появились дети: двое сыновей и дочь. В начале 1930-х муж перешёл с фабрики на завод АМО. Дети подросли, и в семье стала жить мать Клавдии. Тогда Емельянова-Щукина решила устроиться на работу.

В январе 1935 года по совету мужа пошла в литейный цех Московского автомобильного завода чернорабочей. Пройдя обучение в кружке техминимума, 21 июня 1935 года сдала государственный технический экзамен и получила право работать стерженщицей. Хорошо овладев профессией, получила квалификацию стерженщицы высшего разряда. Параллельно с работой посещала вечернюю школу.

Присоединившись к стахановскому движению, Клавдия Емельянова-Щукина существенно увеличила производительность труда. В 1936 году стала бригадиром. Принимала активное участие в социалистическом соревновании. В 1936 году умер муж Клавдии, и она стала в одиночку обеспечивать семью. Занималась общественной деятельностью, с 1937 года неоднократно избиралась профгрупоргом. Занималась вопросами качества продукции, укрепления трудовой дисциплины, технической учёбы работниц. Она обучила стержневому делу 16 работниц. Бригада Клавдии Емельяновой-Щукиной добилась выполнения плана на 140 %, брак был сведён к минимуму.

В 1939 году партийная организация литейной № 3 приняла Клавдию Емельянову-Щукину кандидатом в члены партии. В том же году она была избрана депутатом Московского городского совета. 8 марта 1941 года городской совет выделил её семье более благоустроенную квартиру на Большой Полянке.

После начала Великой Отечественной войны Московский автомобильный завод часто подвергался бомбардировкам. Клавдия Емельянова-Щукина вступила в пожарную команду завода. В октябре-ноябре 1941 года завод был эвакуирован в Миасс. Вместе с заводом уехала и Клавдия Емельянова-Щукина с семьёй. В Миассе началось строительство Уральского автомобильного завода. Поначалу кадровых рабочих на новом заводе было мало, обучением новичков занялась Клавдия Емельянова-Щукина. В 1943 году вступила в КПСС. Она была назначена сменным мастером стержневого отделения и избрана партгрупоргом. В числе первых работников завода она получила почётное звание «Лучший мастер».

В 1946 году она вернулась на Московский автомобильный завод в литейную № 3 сменным мастером. За время войны на завод пришло много молодых работниц, и Клавдия Емельянова-Щукина занялась их обучением. Среди её учениц были лауреат Сталинской премии Нина Васильева и награждённая орденом Трудового Красного Знамени Александра Белова.

В 1960 году бригада Клавдии Емельяновой-Щукиной, состоявшей из 14 работниц, было присвоено звание бригады коммунистического труда. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 марта 1960 года в ознаменование 50-летия Международного женского дня, за выдающиеся достижения в труде и особо плодотворную общественную деятельность Клавдии Емельяновой-Щукиной Клавдии было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Она стала первым Героем Социалистического Труда на Московском автомобильном заводе.

Проработав на Московском автомобильном заводе 35 лет, вышла на пенсию. Жила в Москве. Умерла в 1983 году.

Награды 
 Герой Социалистического Труда (07.03.1960)
 Орден Ленина (07.03.1960)
 Медаль «За трудовую доблесть» (28.10.1944)
 Значок «Отличник Социалистического соревнования»
 Почётный знак «Ветеран автомобильной промышленности» (1977)

Примечания 

Депутаты Московского городского совета
Персоналии:ЗИЛ
Члены КПСС